Gyrophthorus är ett släkte av svampar. Gyrophthorus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gyrophthorus